Азербайджано-южноафриканские отношения — это двусторонние отношения между Азербайджанской Республикой и Южно-Африканской Республикой в политической, социально-экономической, культурной и других сферах.

Осуществляется сотрудничество в таких сферах, как туризм, сельское хозяйство, судостроение, торговля, связь, финансы, информационно-коммуникационные технологии, перерабатывающая промышленность, военная сфера, фармакология, энергетика, горнодобывающая промышленность, образование, торговля.

Дипломатические отношения 
Дипломатические отношения между Азербайджаном и ЮАР впервые были установлены 29 апреля 1992 года.

Дипломатическое представительство Азербайджана в ЮАР находится в городе Претория.

Чрезвычайным Послом Азербайджана в ЮАР является Азад Нагиев. Чрезвычайным Послом ЮАР в Азербайджане является Пуле Исаако Малефане.

Функционирует рабочая группа по межпарламентским отношениям Азербайджана и ЮАР. Руководителем группы с азербайджанской стороны является Расим Мусабеков.

Официальные визиты 
В мае 1999 года министр иностранных дел ЮАР А. Нзопаид нанёс официальный визит в Азербайджан.

В июне 2008 года делегация, возглавляемая первой леди ЮАР Занеле Мбеки посетила Азербайджан с целью участия в Международном форуме «Расширение роли женщин в межкультурном диалоге».

В феврале 2014 года министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров посетил ЮАР. В рамках визита был подписан «Меморандум о взаимопонимании по регулярным дипломатическим консультациям между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Южно-Африканской республики».

В ноябре 2016 года министр внешних связей и сотрудничества ЮАР Маите Нкоана-Машабане нанёс официальный визит в Азербайджан.

26 февраля 2018 года делегация ЮАР, возглавляемая Пуле Малефане посетила Азербайджан. В рамках визита были подписаны:

 Меморандум о взаимопонимании с Торгово-промышленной палатой Азербайджана;
 Меморандум о взаимопонимании с Фондом поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO).

Экономическое сотрудничество 
Согласно статистическим данным, в 2017 году товарооборот между странами составил 7,16 миллиона долларов США.

Согласно данным Государственного статистического комитета Азербайджана, в 2018 году объём торгового оборота между странами составил 162 754,2 долларов США.

В январе 2018 года по инициативе Института международных отношений ЮАР (SAIIA) в городе Претория была проведена международная конференция на тему: «Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК) и Африка».

Основа экспорта из Азербайджана: керосиновое топливо для реактивных двигателей, детали электродвигателей, приборы и аппараты для измерения жидкостей и газов.

Основа экспорта из ЮАР: ананас, авокадо, апельсин, мандарины, грейпфрут, виноград, груши и айва, киви, персик, слива, рыба, проволока, крылья, хромовая руда, золото, другие металлические конструкции из чёрных металлов.

В настоящее время в Азербайджане функционирует 5 южноафриканских компаний.

Культурные связи 
В 2012 году в центральной библиотеке Университета Претории была организована выставка, посвящённая Азербайджану.

В ноябре 2016 года между руководством Дипломатической академией при Департаменте международных отношений и сотрудничества ЮАР и Дипломатической Академией Азербайджана был подписан Меморандум о взаимопонимании.

На территории ЮАР действует организация «Друзья Азербайджана».

Международное сотрудничество 
На международной арене сотрудничество между странами осуществляется в рамках различных международных организаций, таких как Движение неприсоединения.

Правительство ЮАР поддерживает и признаёт территориальную целостность Азербайджана.

Иные сферы 
В сентябре 2014 года между южноафриканской компанией Paramount Group и азербайджанской компанией AirTechServices Corporation было заключено соглашение об учреждении компании Paramount Aerospace Azerbaijan для модернизации вертолетов и самолетов.

В Национальном Космическом Агентстве ЮАР (SANSA) установлена станция приема сигнала с низкоорбитальных спутников «SPOT 6» и «SPOT 7» (AzerSky).

Осуществляется сотрудничество ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание» (AzTV) и Общественного телевидения Азербайджана с SABC (South African Broadcasting Corporation).

Примечания

Ссылки 
Посольство Азербайджана в ЮАР 

ЮАР
Азербайджан